Чемпионат Дании по шахматам 1999 проходил в Орхусе с 27 марта по 4 апреля.

Таблица

Матч за первое место

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1999
 DM-Omkamp 1999
 

Чемпионаты Дании по шахматам
1999 год в шахматах
Март 1999 года
Апрель 1999 года
Спортивные соревнования в Орхусе
Спорт в Дании в 1999 году